Anton Hafner je lahko:
 Anton Hafner (letalski as)
 Anton Hafner (vojak)